Daggett kan syfta på:

 David Daggett
 Timothy Daggett
 Daggett, Michigan

Se även 
 Daggett County